Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Espagne masculine de handball lors du Championnat d'Europe 2016 organisé en Pologne du 15 janvier au . Il s'agit de la  de l'Espagne aux Championnats d'Europe.

Présentation

Qualification

Maillots 
L'équipe d'Espagne porte pendant l'Euro 2016 un maillot confectionné par l'équipementier Rasán.

Matchs de préparation 
L'Espagne  a joué 3 matchs de préparation :

|}

Effectif

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal 
Les résultats des matches joués lors du tour préliminaire sont conservés lors de ce tour principal, sauf celui joué contre l'équipe éliminée.

Demi-finales

Finale

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Deux joueurs sont élus dans l'équipe-type de la compétition :
Raúl Entrerríos est le meilleur joueur du tournoi et Julen Aguinagalde le meilleur pivot.

Arpad Šterbik, Viran Morros, Cristian Ugalde, Raúl Entrerríos (au poste de demi-centre), Víctor Tomás, Jorge Maqueda ont également été nommés sans être élus.

Buteurs 
Avec 48 buts, Valero Rivera est le meilleur buteur du tournoi. Les statistiques des buteurs sont :

Gardiens de but

Notes et références

Voir aussi 
 Équipe d'Espagne masculine de handball
 Championnat d'Europe masculin de handball 2016
 Éliminatoires du Championnat d'Europe masculin de handball 2016
 Composition des équipes au Championnat d'Europe masculin de handball 2016

Europe 2016
Espagne
Janvier 2016 en Espagne